Il doppio dell'Open BNP Paribas Banque de Bretagne 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Pierre-Hugues Herbert e Maxime Teixeira erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

Johan Brunström e Raven Klaasen hanno battuto in finale Jamie Delgado e Ken Skupski 3–6, 6–2, [10–3].

Teste di serie

  Jamie Delgado /  Ken Skupski (finale)
  Johan Brunström /  Raven Klaasen (campioni)

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)
  Tomasz Bednarek /  Mateusz Kowalczyk (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open BNP Paribas Banque de Bretagne 2013